Star Struck, StarStruck of Starstruck kan verwijzen naar:

Televisie 
 StarStruck (Australische talentenjacht), een Australische talentenjachtserie uit 2000
 StarStruck (realityserie), een Australische realityserie uit 2005
 StarStruck (Filipijnse talentenjacht), een talentenjacht uit de Filipijnen
 StarStruck Kids, een spin-offtalentenjacht voor kinderen van de Filipijnse talentenjacht

Film 
 Starstruck (1981), een televisiefilm, ABC Afterschool Special, met onder anderen Anna Maria Horsford
 Starstruck (1982), een Australische muzikale komedie
 Star Struck (1994), een romantische komedie televisie-film met Chelsea Noble
 Starstruck (1995), een thriller met onder anderen Karen Black
 Starstruck (1998), een film met onder anderen Jamie Kennedy
 Starstruck (2010), een Disney Channel Original Movie met onder anderen Sterling Knight en Danielle Campbell

Literatuur/theater 
 Starstruck (toneelstuk), een toneelstuk uit 1980 door Elaine Lee
 Starstruck (comic), een comic-book-serie gebaseerd op het toneelstuk

Muziek 
 Starstruck (single), een nummer van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga
 Starstrukk, een nummer van de Amerikaanse groep 3OH!3